Capability Maturity Model Integration (CMMI) — набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях разных размеров и видов деятельности. CMMI содержит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых, по мнению разработчиков модели, позволяет реализовать цели, необходимые для полной реализации определённых областей деятельности.

Набор моделей CMMI включает три модели: CMMI for Development (CMMI-DEV), CMMI for Services (CMMI-SVC) и CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ). Наиболее известной является модель CMMI for Development, ориентированная на организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения, аппаратного обеспечения, а также комплексных систем. На данный момент действуют две версии моделей: три отдельные модели версии 1.3 (вышли в ноябре 2010 года) и частично опубликованная единая версия 2.0 (вышла в конце марта 2018 года).

История 
CMMI является развитием методологии CMM, которая разрабатывалась со второй половины 1980-х годов Software Engineering Institute (SEI) в Университете Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University). С января 2013 года вся деятельность, связанная с моделями CMMI передана из SEI в специально созданный для этих целей CMMI Institute при университете Карнеги-Меллона. Позже (с 2016 года) CMMI Institute стал подразделением коммерческой ассоциации ISACA.

В 2007 году в России появился первый авторизованный (позднее — сертифицированный) инструктор по CMMI, а в 2008 году первый русскоязычный ведущий оценщик (Lead Appraiser). На июль 2018 года в России сертифицирован институтом CMMI Institute один ведущий оценщик и один сертифицированный инструктор (в лице одного специалиста). Также в России есть несколько специалистов, имеющих сертификацию CMMI Associate (сертификация, подтверждающая высокий уровень знания модели, но не дающая право проводить официальные обучение и/или оценивания).

Структура 
CMMI определяет 22 процессные области (process areas). Для каждой из процессных областей существует ряд целей (goals), которые должны быть достигнуты при внедрении CMMI в данной процессной области. Некоторые цели являются уникальными — они называются специфическими (specific). Общие (generic) цели применяются ко всем процессным областям. Цели достигаются при помощи реализации практик (рекомендаций модели), либо их адекватных альтернатив. В соответствии с отношением к какой-либо цели, практики делятся на специфические и общие.

Существуют два представления CMMI: непрерывное (continuous) и ступенчатое (staged). При реализации практик CMMI с использованием непрерывного представления, выбор процессных областей не фиксирован (хотя в модели содержатся рекомендации по порядку реализации областей). Для оценки уровня институционализации процессной области используется шкала уровней способности (capability level) от 0 до 5 (шесть уровней). Ступенчатое представление определяет пять (1-5) уровней зрелости (maturity level) организации. Для достижения каждого уровня зрелости (кроме первого) необходимо выполнить требования по реализации целей определённого набора процессных областей для достижения соответствующих целей. Первый уровень зрелости в модели не определён.

Система измерения зрелости 
Любое совершенствование процессов подразумевает плавный/поэтапный процесс. В CMMI эти этапы формализованы — существует 5 уровней зрелости, каждый из которых указывает на зрелость процессов организации.

См. также 
 ITSM
 ITIL
 Cobit
 Уровни зрелости управления

Ссылки 
 Страница института "CMMI Institute" при Университете Карнеги-Меллона
 CMMI for Development V1.3
 CMMI for Acquisition V1.3
 CMMI for Services V1.3
 Неофициальный перевод CMMI DEV v1.3

Литература 
 Денис М. Ахен, Арон Клауз, Ричард Тернер CMMI: Комплексный подход к совершенствованию процессов. Практическое введение в модель.
— М: «МФК», 2005, 300 с. ISBN 5-85389-082-4
 

Управление процессами
Разработка программного обеспечения
Стандарты